Heinzel steht für:
 Heinzel Group, österreichischer Papierkonzern

Heinzel ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Hannes Heinzel (* 1947), österreichischer Industrieller
 Angelika Heinzel (* 1955), deutsche Chemikerin
 Christoph Johannes Heinzel (* 1979), österreichischer Filmproduzent
 Friederike Heinzel (* 1962), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Hermann Heinzel (Fußballspieler) (1910–1945), deutscher Fußballspieler
 Hermann Heinzel (* 1939), deutscher Vogelzeichner und Ornithologe
 Klaus Heinzel (* 1941), deutscher Fußballtorwart
 Max Heinzel (1833–1898), schlesischer Dialektdichter, Schriftsteller und Journalist
 Richard Heinzel (1838–1905), österreichischer Germanist
 Sebastian Heinzel (* 1979), deutscher Filmemacher
 Siegfried Heinzel (1870–1926), deutscher Theaterschauspieler
 Stephan Heinzel (1841–1899), deutscher Politiker

Siehe auch: 
 Heinzl
 Hainzell
 Heinzelmännchen